Haarlem, hoofdstad van de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Haarlem (Suriname), kleine nederzetting in Suriname, 20 km ten ZW van Paramaribo.
 Haarlem (Zuid-Afrika), dorp in de West-Kaap van Zuid-Afrika, 16 km oostelijk van Avontuur op de hoofdweg R62.
Schepen:
 Haarlem (1620), een schip van de West-Indische Compagnie
 Haarlem (1623), een schip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Haarlem (1636), een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Haarlem (1644), een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Raadhuis van Haarlem, een Nederlands schip
 Haarlem (1673), een Nederlandse Galjoot
 Haarlem (1688), een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Haarlem (1721), een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Haarlem (1737), een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Haarlem (1785), een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Hr.Ms. Haarlem (1984), een Nederlandse mijnenjager van de Alkmaarklasse